Рафаел Надал освојио је титулу победивши Кевина Андерсона у финалу са 6:3, 6:3, 6:4. Надал је тако освојио 16. гренд слем титулу у каријери и 3. у Њујорку. Кевину Андерсону је ово било прво гренд слем финале.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира, АТП

Отворено првенство САД у тенису 2017.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно